WSI steht als Abkürzung für:
 Powiat Siedlecki in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Wall Street Institute, kommerziell orientierte Sprachschule für Englisch
 Walter Schottky Institut für Grundlagen der Halbleiterphysik der Technischen Universität München
 Walther-Schücking-Institut für internationales Recht der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik an der Universität Tübingen
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut
 Wojskowe Służby Informacyjne, ehemaliger polnischer Militärgeheimdienst

Abkürzung